Galgenkopf ist der Name von geographischen Objekten:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Galgenkopf (Eifel) (587,8 m), im Hohe-Acht-Bergland der Eifel bei Herschbroich, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Galgenkopf (Kemel) (504,2 m), im Taunus bei Kemel (Heidenrod), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Galgenkopf (Westerwald) (499,4 m), auf dem Neunkhausen-Weitefelder Plateau im Hohen Westerwald bei Oberdreisbach (Weitefeld), Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Galgenkopf (Bärstadt) (490,9 m), im Taunus bei Bärstadt (Schlangenbad), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Galgenkopf (Hilgenroth) (470,3 m), im Taunus bei Hilgenroth (Heidenrod), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Galgenkopf (Thüringer Wald) (426,0 m), im Thüringer Wald bei Schwarzhausen (Waltershausen), Landkreis Gotha, Thüringen
 Galgenkopf (Laubach) (408,5 m), im Taunus nahe Laubach (Grävenwiesbach), Hochtaunuskreis, Hessen
 Galgenkopf (Reitzenhain) (358,6 m), im Taunus bei Reitzenhain, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Galgenkopf (Usingen) (302,6 m), im Taunus bei Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen
 Galgenkopf (Ockstadt) (258,9 m), im Taunus bei Ockstadt (Friedberg), Wetteraukreis, Hessen

Naturschutzgebiet
 Galgenkopf (Naturschutzgebiet), auf dem Galgenkopf (Westerwald) bei Oberdreisbach (Weitefeld), Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

Rennstreckenabschnitt:
 Galgenkopf, Streckenabschnitt der Nordschleife des Nürburgrings um den Galgenkopf (Eifel) u. a. bei Herschbroich (Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz)

Siehe auch:
 Galgenberg (Begriffsklärung)